Areny de Noguera – hiszpańska gmina w Aragonii, w comarce Ribagorça, w prowincji Huesca
 Arenys d'Empordà – miejscowość w Hiszpanii,  w Katalonii, w comarce Alt Empordà, w prowincji Girona, w gminie Garrigàs
 Arenys de Lledó – hiszpańska gmina w Aragonii, w comarce Matarranya, w prowincji Teruel
 Arenys de Mar – hiszpańska gmina w Katalonii, w comarce Maresme, w prowincji Barcelona
 Arenys de Munt – hiszpańska gmina w Katalonii, w comarce Maresme, w prowincji Barcelona
 Arenys Residencial – miejscowość w Hiszpanii,  w Katalonii, w comarce Maresme, w prowincji Barcelona, w gminie Arenys de Munt
 Castell de l'Areny – hiszpańska gmina w Katalonii, w comarce Berguedà, w prowincji Barcelona
 Els Arenys – miejscowość w Hiszpanii,  w Katalonii, w comarce Alt Urgell, w prowincji Lleida, w gminie El Pont de Bar
 Riera d'Arenys – hiszpańska rzeka w Katalonii, w comarce Maresme, w prowincji Barcelona